О́бщество Ту́ле () — немецкое оккультное и политическое общество в рамках немецкого расистского националистического движения фёлькише, появившееся в Мюнхене в 1918 году. Полное название — Группа изучения германской древности (). Название Туле происходит от мифической северной страны из древнегреческих легенд. Лица, связанные с обществом, внесли заметный вклад в создание Немецкой рабочей партии, позднее переросшей в НСДАП.

Идеология 

Основной темой исследований общества было происхождение «арийской расы». Страна Туле () помещалась древнегреческими и древнеримскими географами на крайнем севере. Общество было названо в честь Ultima Thule («самая дальняя Туле») — дальней северной части Туле, упоминаемой Вергилием в «Энеиде», и под которой обычно понимают Скандинавию. Нацистские мистики заявляли, что это была столица древней Гипербореи, находившаяся на дальнем севере, рядом с Гренландией и Исландией.

Члены общества верили, что арийцы были высшей расой, якобы существовавшей в доисторическую эпоху на легендарном материке Атлантида. Миф гласил, что жители Туле были потомками арийцев, выжившими после гибели Атлантиды.

В обществе были популярны антропософские идеи, как, например, девиз Der Weg ist in Dir («Путь в Тебе»).
Члены общества также верили в то, что арийцы обладали секретным знанием, которое можно перенять путём магических ритуалов.

Легенда о таинственном острове выполняла для членов «Общества Туле» двойную функцию. Они не только верили в существ, хранящих мудрость мифической цивилизации, но также утверждали, что немцы — наследники арийцев, что делало их «расой господ».

Идеи Туле повлияли на многих деятелей нацистской Германии. В 1933 году Герман Вирт, один из учредителей общества «Наследие предков», организовал в Берлине религиозно-историческую выставку под названием «Святые податели. Из Туле в Галилею и обратно из Галилеи в Туле». По мнению Вирта, христианство было слабым отголоском духовной культуры Туле. Другой сотрудник Аненербе Отто Ран считал Исландию Туле, однако после посещения острова был разочарован. Отождествлениями Атлантиды и прародины нордической расы занимался и Альфред Розенберг, считая, что раньше на территории Арктики был более мягкий климат.

Деятельность 
Слово «Туле» получило распространение у правых радикалов после издания северных саг 1913 года (серия носила это название в качестве отсылки к северному острову, упоминающемуся в античных источниках). В 1918 году Рудольф фон Зеботтендорф создал расистское фёлькише Общество «Туле» в Мюнхене. Зеботтендорф считал, что Туле являлось древнейшей в истории человечества немецкой культурой и обладало развитой наукой, в частности его астрономические записи позднее якобы послужили источником для создания рун. Следы этой культуры он находил по всей Евразии, в том числе в Палестине (до того, как туда пришли евреи), даже в библейских великанах он усматривал намеки на «расу господ».

Общество оказывало военную поддержку действиям против левой революции в Баварии весной 1919 года и может считаться предшественником НСДАП. Членом его был Рудольф Гесс.

В 1918—1925 годах, несмотря на интересы основателя, были проведены только две лекции на темы оккультизма. Остальные касались мегалитов, прародины тевтонцев, фольклора, евреев, сионизма и разных политических вопросов. После 1925 года активность общества становится незначительной.

Газета Münchener Beobachter 
В 1918 году для нужд Общества Туле фон Зеботтендорф приобрёл мюнхенскую еженедельную газету «Мюнхенер беобахтер» («Мюнхенский обозреватель»). Позднее газета была переименована в «Фёлькишер беобахтер» («Народный обозреватель») и, после раскола между Туле и НСДАП, стала главным печатным органом НСДАП. Её редактором стал Карл Харрер. Раскол оформился в июле 1920 года, когда Гитлер потребовал — и добился, — чтобы «Фёлькишер беобахтер» перестала поддерживать другие консервативные партии. К концу года Зеботтендорфу пришлось уйти из редакции, а газета была выкуплена НСДАП с помощью займа, полученного от командира 7-й пехотной дивизии рейхсвера генерала фон Эппа.

Роль в Третьем рейхе 

По мнению некоторых историков, Рудольф Гесс — правая рука Гитлера и Ганс Франк — один из главных организаторов геноцида в Польше состояли в обществе (другие историки считают, что они часто ходили на собрания, но в качестве гостей). Альфред Розенберг и Дитрих Эккарт, ближайшие советники Адольфа Гитлера, бывали в нём в качестве гостей.

После войны 
В 1960 году вышла книга-бестселлер «Утро магов» французских журналистов Жака Бержье и Луи Повеля, которая послужила источником многих сомнительных утверждений, связанных с обществом, в частности о членстве в нем Гитлера и Хаусхофера, поисках нацистами воображаемой теософами Шамбалы и др.

В 1964 году концепция Туле вновь появляется в книге Роберта Шарру вместе с идеями происхождения гиперборейцев с Венеры и противостоянием последних с евреями. Вильгельм Ландиг посвящает мифической истории нордической прародины и «иудо-христианскому» заговору фантастическую трилогию и основывает собственное нео-фёлькише общество Landig Group, в котором развивает идеи ариософии. В 1970-80-е годы образ Туле и связанные с ним мифы начинают использовать неонацисты.

Теории заговора 
Как и Аненербе, Общество Туле стало центром множества теорий заговора, касающихся нацистской Германии. Утверждается, в частности, что общество причастно к созданию секретного оружия и летательных аппаратов. Также существует мнение, что члены общества не только учили Гитлера искусству публичных выступлений, но и передали ему некие магические секреты, позволившие ему добиться политического успеха.

См. также 
 Нацистский оккультизм
 Аненербе
 Общество Врил
 Гвидо фон Лист
 Ultima Thule

Примечания

Литература 
 на русском языке
 
 на других языках
 Hale, Christopher. 2003. Himmler’s Crusade: The true story of the 1938 Nazi expedition into Tibet. Transworld Publishers. London. ISBN 0-593-04952-7
 
 Hermann Gilbhard, Die Thule-Gesellschaft, Kiessling Verlag 1994, ISBN 3-930423-00-6 (на немецком)
 D. Sklar, «The Nazis and the Occult», Dorset Press 1977, ISBN 0-88029-412-4

Ссылки 
 Список членов «Общества Туле» 

Фёлькише
Нацистский мистицизм
Тайные общества
Появились в 1918 году в Германии
Тайные общества Германии